Andtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Andtjärnen, Västergötland, sjö i Marks kommun och Varbergs kommun,  (3,78 ha)
Andtjärnen, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Andtjärnen (Älgå socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (3,2 ha)
Andtjärnet, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Andtjärnen (Sollerö socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Andtjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Andtjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Andtjärnarna, sjö i Ljusdals kommun, 
Andtjärnen (Idenors socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (2,79 ha)
Andtjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (6,95 ha)
Andtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Andtjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 705580-144256), sjö i Krokoms kommun,  (23,8 ha)
Andtjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 706152-143464), sjö i Krokoms kommun,  (4,72 ha)
Andtjärnen (Lits socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Andtjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (21,7 ha)
Stor-Andtjärnen, sjö i Vännäs kommun,  (12,6 ha)
Andtjärnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun, 
Andtjärnen, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn